Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 19. Европском првенству у атлетици у дворани 1988. године одржано је 5. марта.  у Дворани спорта у Будимпешти, (Мађарска).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1987. у Лијевену одбранио је Патрик Шеберг из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовала су 14 скакача увис из 11 земаља.

  Бугарска (1)
  Чехословачка (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Италија (2)
  Мађарска (1)
  Норвешка (1)
  Румунија (1)
  Шведска (1)
  Турска (1)
  Западна Немачка (3)
  Југославија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1988. години 
Десет најбољи европски такмичари у скоку увис у дворани 1988. године пре почетка првенства (20. марта 1987), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Карло Тренхард||Западна Немачка  || 2,42 || 26. јануар || 1. СРЛ 
|-
| 2.|| Патрик Шеберг  ||  || 2,38|| 7. фебруар || 2.  СРЛ
|-
|rowspan="3"| 3. || Сергеј Малченко|| ||rowspan="3"| 2,36 ||9. јануар ||rowspan="3"| =3. СРЛ 
|-
| Дитмар Мегенбург  ||   || 26. фебруар 
|-
|  Сорин Матеј||  || 27. фебруар 
|-
|rowspan="5"| 6.|| Александар Котович||rowspan="4"|   ||rowspan="5"| 2,32|| 23. јануар ||rowspan="5"| =7.  СРЛ
|-
| Рудолф Поварницин ||rowspan="3"| 12. фебруар
|-
|| Андреј Морозов 
|-
| Генадија Авдјенко  || 
|-
|  Роберт Руфини '||  || 26. фебруар
|}
<small>Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕП 1988.</small>''

Освајачи медаља

Резултати

Финале 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 19. Европског првенства у дворани 1970—1988.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕПд 1988. сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 1988 на сајту todor66.com
 Европско првенство у дворани 1988. на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1988.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани